Riley Superstars International — пригласительный снукерный турнир, состоявшийся в 1997 году в городе Гуанчжоу, Китай. Турнир проводился по групповой системе. Были образованы 4 группы по 3 игрока (двое — китайские игроки, один — приглашённый из ТОР-16), победитель выходил в полуфинал. В числе приглашённых были Кен Доэрти (на тот момент чемпион мира), Ронни О'Салливан, Джимми Уайт и Джеймс Уоттана.

Победитель

Ссылки 

 Архив снукера Криса Тернера

Снукерные турниры в Китае